Пекша — топоним:

 Пекша — река во Владимирской области России, приток Клязьмы.
 Пекша — деревня в Петушинском районе Владимирской области России.
 Пекша — озеро в Паргауйском крае Латвии.